Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika – jeden z pięciu oddziałów Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum znajduje się w północnej części Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Franciszkańskiej 9/11, w bliskim sąsiedztwie Planetarium im. Władysława Dziewulskiego.

Historia 

Początki muzeum sięgają roku 1999 roku, kiedy to Elżbieta Dzikowska podarowała miastu najcenniejsze pamiątki z wielu wypraw po świecie, które odbyła wraz ze swym mężem Tonym Halikiem. W 2000 roku władze Torunia na siedzibę muzeum poświęconego Antoniemu Halikowi przeznaczyło zabytkowy spichlerz przy ul. Franciszkańskiej 11. Gruntowna modernizacja kamienicy i przystosowanie jej do funkcji muzealnej trwały trzy lata, a otwarcie muzeum miało miejsce w 2003 roku inauguracyjną wystawą zatytułowaną "Tony Halik. Urodziny dla przygody". W późniejszym okresie władze muzeum pozyskały sąsiadującą z nim kamienicę przy ulicy Franciszkańskiej 9, co pozwoliło na rozbudowę przestrzeni ekspozycyjnej. Otwarcie nowej wystawy zatytułowanej "Pasja podróżowania", już w nowej części muzeum, odbyło się 24 stycznia 2013 roku również z udziałem Elżbiety Dzikowskiej.

Eksponaty 
Zbiór muzeum składa się z ponad 500 różnorodnych eksponatów. Obok fotografii są to m.in.: egzotyczne nakrycia głowy, ceramika, broń, wyprawione skóry zwierzęce oraz pamiątki osobiste – dyplomy, legitymacje, a nawet metryka urodzenia Tony'ego Halika. Obiekty te pochodzą ze wszystkich kontynentów – oprócz Antarktydy. Prezentowane eksponaty mają walor edukacyjny i wychowawczy, ukazując nie tylko źródło pochodzenia obiektów, ale również ich użyteczność.

Część eksponatów pochodzi z telewizyjnego programu Pieprz i wanilia, który prowadzili Elżbieta Dzikowska i Tony Halik.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Muzea w województwie kujawsko-pomorskim

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=220&back=
 http://www.muzeum.torun.pl/ 
 
 
 http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/wy_wy_muzeum_podroznikow_halika

Muzea w Toruniu
Tony Halik
Toruń